

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Niebyła – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała 
 Niebyła – część wsi Dobieszowice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki
 Niebyła – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona
 Niebyła – kolonia wsi Lścin w  woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów